{{Infobox animanga personaje serie
|serie =
|nombre =
|otrosnombres =
|edad =
|altura =
|peso =
|ocupación =
|procedencia =
|tipoextra = Raza
|extra =Humano
|relevancia = Personaje secundario
|familia =Ten Shin Han (acompañante)Tsuru Sen'nin (maestro)Kamisama (maestro)Kaiosama (maestro)
|seiyu =Hiroko Emori
|doblador = Patricia Acevedo (México)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|listatecnicas=BukūjutsuDodonpaJibakuKanashibari no JutsuPsicoquinesia
}}
 es un personaje del anime y manga Dragon Ball, es el fiel compañero de Ten Shin Han. Su nombre proviene del platillo chino Jiaozi, llamado en Japón Gyōza.

Características 
Es un personaje de cara blanca y carrillos colorados y solo tiene un pelo en la cabeza, tiene serios problemas para contar y sumar, con la que le engañan varias veces en el transcurso de un combate. Sus ataques principales son el Dodonpa y ataques relacionados con la psicoquinesia. Lleva puesto un guanmao sobre su cabeza.

Biografía 
Chaoz es entrenado, junto con Ten Shin Han, por Tsuru Sen'nin. Participa en el 22° Tenkaichi Budōkai ya que Tsuru Sen'nin escuchó que los alumnos de su rival, Kame Sen'nin, hicieron muy buen papel en el anterior torneo y quiere probar que su estilo es mejor. Chaozu se enfrentó en cuartos de final contra Krilin y fue derrotado.

Más tarde se uniría al grupo de Gokū y los demás con Ten Shin Han. Moriría al enfrentarse a Piccolo Daimaō, pero sería resucitado con las Dragon Balls junto con Krilin y Kame Sen'nin.

En Dragon Ball Z, Chaozu sería un personaje secundario y solo en contadas ocasiones lucharía. Con la llegada de los Saiyajin, entrena junto a los demás guerreros poderosos de la tierra junto a Kamisama, en donde se muestra que el dios no le dice a él, y sí al resto que superaron en poder a él mismo, quién les enseñó. Se suicidaría para vencer a Nappa pegándosele en la espalda y haciendo una técnica kamikaze, cosa que no funcionó. Entrenó en el más allá con KaiōSama del Norte y, solo en el anime, venció a Guldo de las fuerzas especiales Ginyu. Gracias a sus compañeros, sería resucitado de nuevo, y ya por la diferencia de poder, dejaría de pelear, aunque nunca dejó su duro entrenamiento con su inseparable amigo Tenshinhan.

En las sagas de Cell y Majin Boo, Chaoz ya no pelearía, y en la saga de Bu se puede ver cuando Goku se transforma en Super Saiyajin fase 3, también en una parte cuando se forma el Boo maligno y ya casi al final de la saga se puede ver también dándole una energía a Goku, para la Genkidama.

En la tercera película de Dragon Ball : Gran aventura Mística se muestra una historia alternativa. Chaoz es emperador de la ciudad de Nipang, tiene miedo de ser asesinado y solo confía en su amigo Ten Shin Han. Ten Shin Han ve en el un hermano menor a quien tiene que proteger. Chaoz es engañado por Tsuru Sen'nin, ya que este quiere gobernar el mundo, por lo cual quiere también matar a Chaoz y autoproclamarse emperador. En su ciudad se realiza un torneo de artes marciales, a donde asisten el Maestro Roshi, junto con Krilin y Goku. Es en este torneo donde Tao Pai Pai asesina al padre de Upa. Tao Pai Pai con su ataque Do Don pa, envía a Goku hacia la casa del maestro Karin, comienza así una larga batalla a lo largo de Dragon Ball entre Goku y Tao Pai Pai. 

En un OVA es vencido al igual que Tenshinhan, por Rasin y Lakasei, dos de los secuaces de Turles, también Krilin y Yamcha fueron derrotados por Cacao y Amond.

En Dragon Ball GT, su participación es nula, puede verse en 2 oportunidades, cuando todos vuelven a casa después de que la tierra explotara y al final cuando Goku se va encima de Shenlong.

Personajes de Dragon Ball